Niederkorn ist der Name

 der luxemburgischen Ortschaft Niederkorn "Nidderkuer" auf Luxemburgisch
 der österreichischen Historikerin Meta Niederkorn
 des österreichischen Historikers Jan Paul Niederkorn